Кущенко — українське прізвище, ім'я власне.

 Кущенко Євген Віталійович — старший солдат Збройних сил України,  учасник російсько-української війни.
 Кущенко Ганна Василівна (більш відома як Ганна Чапман; нар. 1982) — російська підприємниця, розкритий агент російської розвідки, яка діяла в США.

Українські прізвища